Иван Михайлович Москвин:
 Москвин, Иван Михайлович (1874—1946) — русский и советский актёр, народный артист СССР.
 Москвин, Иван Михайлович (1890—1937) — деятель ВКП(б), член Оргбюро ВКП(б).